Юношеская сборная России по футболу до 16 лет — национальная футбольная команда России, представляющая Российскую Федерацию на юношеских турнирах. В эту сборную вызываются игроки не старше 16 лет (рожденные не раньше 1 января 2005 года). Сборная России по футболу U16 заняла второе место на Международном турнире памяти Влатко Марковича в 2021 году

Сборная России участвовала в Международном турнире памяти Влатко Марковича в Хорватии, где в первой игре разгромила Боснию и Герцеговину, во втором матче победили Албанию с минимальным счетом 1:0. В финальной игре с хозяевами из Хорватии наша команда уступила в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1. Пенальти — 4:2

Достижения 
Международный турнир памяти Влатко Марковича.

Чемпионат Европы (до 16 лет)

Примечания

Ссылки 
 На Transfermarkt.de

 Сборная России по футболу
 Футбольные сборные России
 Европейские футбольные сборные (до 17 лет)

Европейские футбольные сборные (до 16 лет)
Футбольные сборные России